Río Piedras peut désigner :
 Río Piedras, district de la ville de San Juan, la capitale de Porto Rico ;
 Río Piedras, localité argentine située dans la province de Salta et dans le département de Metán ;
 Río Piedras, fleuve de Colombie se jetant dans la Mer des Caraïbes.